Miejscowości w USA:
 New Franklin – miasto w stanie Missouri, w hrabstwie Howard
 New Franklin – miasto w stanie Ohio, w hrabstwie Summit